Härlunda ist der Name von

 Härlunda (Småland), Socken in Schweden
 Härlunda (Skara), Socken in Schweden
 Härlunda distrikt, Distrikt in Schweden
 Bjärka-Härlunda distrikt, Distrikt in Schweden